Detta är en lista över sjöar i Bodens kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Bodens kommun.

Lista

Bodens kommun
 Lista